Open Geospatial Consortium, consorci internacional per al desenvolupament d'estàndards oberts en l'àmbit de la geomàtica
 OGC Nice (del seu nom en francès Olympique Gymnaste Club), club de futbol de la ciutat de Niça, a França
 Observatori dels Governs de Coalició, grup de recerca de la Universitat de Barcelona
 Open Game Content, contingut obert dins d'un joc de rol desenvolupat sota una Open Game License
 ogc també és el codi ISO 639-3 de l'ogbah, llengua parlada a Nigèria